Die Canberra Raiders sind ein australischer Rugby-League-Verein aus Canberra. Seit 1982 spielt das Team aus Australiens Hauptstadt in der höchsten nationalen Liga, der heutigen National Rugby League. Die primären Vereinsfarben sind Hellgrün und Weiß, die sekundären Blau und Gelb. Ihre Heimspiele tragen die Raiders im 25.000 Zuschauer fassenden Canberra Stadium aus.

Geschichte 

Anfang der 1980er Jahre bemühte sich die New South Wales Rugby Football League (NSWRFL), die Vorgängerorganisation der heutigen NRL, über die Grenzen ihrer Heimatstadt Sydney hinaus zu expandieren und Teams aus anderen Regionen Australiens in ihren Spielbetrieb zu integrieren. Zu diesem Zweck wurden am 30. März 1981 in Canberra die Raiders ins Leben gerufen, die sich im Jahr 1982 der NSWRFL anschlossen. Nach einigen Startschwierigkeiten und dem „Gewinn“ des Wooden spoon in ihrer ersten Saison formte sich ab Mitte des Jahrzehnts um den aus Queensland stammenden Starspieler Mal Meninga eine echte Spitzenmannschaft. 1987 schafften es die Raiders als erstes Team, das außerhalb Sydneys ansässig war, in die Play-offs und marschierten sogleich bis ins Grand Final durch. Dort unterlagen sie allerdings den favorisierten Manly-Warringah Sea Eagles mit 8:18. 1989 gelang der erneute Einzug ins Grand Final, wo Canberra in einem packenden Spiel die Balmain Tigers mit 19:14 besiegte und somit als erster Verein außerhalb Sydneys den Winfield Cup, die Meisterschaftstrophäe der NSWRFL, gewann. Ein Jahr später wiederholten die Raiders ihren Triumph durch ein 18:14 gegen die Penrith Panthers. 1991 nahmen die Panthers in einer Neuauflage des Endspiels Revanche, womit Canberra vier Grand Finals innerhalb von fünf Jahren erreicht hatte. Nach Verstößen gegen den Salary cap gerieten die Raiders jedoch zunehmend in finanzielle und sportliche Schwierigkeiten. 1994 gelang durch einen Sieg gegen die Canterbury-Bankstown Bulldogs zwar der Gewinn des dritten Meistertitels, der jedoch der bis heute letzte bleiben sollte. Im Zuge des Super League War, der eine vorübergehende Spaltung des australischen Rugby League zur Folge hatte, schlossen sich die Raiders im Jahr 1997 der von Rupert Murdoch gegründeten Super League an. Diese Abspaltung hatte jedoch nur ein Jahr Bestand, von 1998 an spielten die Raiders in der National Rugby League. In den 2000er Jahren konnten die Raiders nicht mehr an ihre früheren Erfolge anknüpfen und erreichten nur sehr unregelmäßig die Play-offs, oft fanden sie sich in den unteren Regionen der Tabelle wieder. In der Saison 2014 landete Canberra auf dem vorletzten Tabellenplatz und schrammte so nur knapp am zweiten Wooden spoon der Vereinsgeschichte vorbei. 2016 spielten die Raiders eine überraschend starke Saison, erreichten den zweiten Platz in der Regular Season und schieden erst im Preliminary Final (der vorletzten Runde) gegen die Melbourne Storm aus. 2019 nahmen die Raiders erstmals seit 1994 wieder am Grand Final teil, unterlagen jedoch den favorisierten Sydney Roosters mit 8:14.

Erfolge 
 Meisterschaften (3): 1989, 1990, 1994, 2019
 Vize-Meisterschaften (2): 1987, 1991
 Minor Premierships (1): 1990

Saisonstatistiken

Teilnahmen von Spielern am NRL All-Stars Game

Weblinks 

 Offizielle Seite auf raiders.com.au

Australische Rugby-League-Mannschaft
Sport (Canberra)
Organisation (Canberra)
Gegründet 1981